Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Laura Dupont che ha battuto in finale Heidi Eisterlehner 6-1, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1977